10-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 24 по 27 августа 1989 года на стадионе «Слобода» в Вараждине (Югославия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1970 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 18 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1989 года
Спорт в Хорватии в 1989 году
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Югославии
Чемпионаты Европы в Хорватии
Спортивные соревнования в Вараждине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Хорватии